Beatrice-Aurore kan avse:

Beatrice Aurore (segelbåt), en svensk segelbåt, ritad av August Plym
Beatrice-Aurore, en dikt av Harriet Löwenhjelm